Города Лесото () — список наиболее крупных населённых пунктов Лесото. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Лесото есть 11 городов с численностью более 4 500 человек.

Список городов Лесото

Примечания

Ссылки 

 
Лесото
Списки:Лесото